Wodnikowe Wzgórze 
 Wodnikowe Wzgórze (film) 
 Wodnikowe Wzgórze (serial animowany 1999)
 Wodnikowe Wzgórze (serial animowany 2018)